Balance har flere betydninger:

 Ligevægt –
 Balance  (regnskab) – formuestilling inden for regnskab.
 Balance  (band) – Dansk musikgruppe